Mortefon ist der Familienname folgender Personen:

 Marion Mortefon (* 1992), französische Profi-Windsurferin
 Pierre Mortefon (* 1989), französischer Profi-Windsurfer